Нейт — египетская богиня охоты и войны, покровительница Саиса в Западной Дельте.  Культ Нейт также был распространён у ливийцев. Её иероглиф был одним из знаков их татуировки.

Возможно, Нейт соответствует карфагенской и берберской богине Танит.

Культ 

Уже в текстах пирамид и надписях Древнего царства Нейт встречается неоднократно как мать бога Себека и путеводительница покойного. Она постоянно выступает в качестве матери божеств, особенно солнечных, и в месте своего особенного почитания, Саисе, играла первенствующую роль, не входя в состав триады.

Большинство мифологов склоняется видеть в Нейт космическое божество материи, из которой воссиял солнечный бог; лук и стрелы, с которыми она изображалась, указывали, может быть, на лучи солнца.

До статуса главного божества страны возвысилась в так называемую саисскую эпоху, совпадающую с началом синкретизма и гностического направления в религии; поэтому с Нейт сопоставлялись все женские божества, и с её именем соединялись довольно возвышенные философско-богословские представления.

Плутарх и Платон передают следующим образом саисский догмат:«Я всё бывшее, настоящее и грядущее; моего покрывала никто не открывал; О богиня юная, великая, покрывало которой не открывается! которой непостижимо. О богиня юная, великая, покрывало которой не открывается! О, открой свою завесу, сокровенная, ибо не дано мне пути, чтобы войти к тебе. Явись, прими мою душу и защити её руками твоими».
.

Особенно ревностным проповедником её славы был жрец Ухагор, посвятивший Камбиса II в мистерии Нейт.

Примечания

Литература 
 

Древнеегипетские богини
Богини охоты
Богини войны
Боги по алфавиту